Yrjö – forma finlandese del nome proprio di persona Giorgio
2804 Yrjö – asteroide della fascia principale